Dromen in kleur (album), een album van Suzan & Freek uit 2021
 Dromen in kleur (single), een single van Suzan & Freek uit 2021, afkomstig van het gelijknamige album